Шац Борис Зусійович (1922—2002) — український графік.
 Шац Борис Ілліч (1866—1932) — єврейський скульптор, живописець, діяч культури.
 Шац Михайло Ірмович ( 1927) — український оператор телебачення.

Єврейські прізвища